Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2017 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 12. bis 14. Januar stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian-Open-Homepage (PDF)
 

2017
Dameneinzel (Qualifikation)